Чхув:

 Чхув — город в Польше, входит в Малопольское воеводство, Бжеский повят.
 Чхув — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Бжеский повят, Малопольское воеводство.